FVV est un sigle qui peut désigner :
 Fichier des véhicules volés, un ancien fichier de police listant les véhicules volés en France ;
 Federación Venezolana de Voleibol (en français, Fédération vénézuélienne de volleyball);
 FVV, un prototype d'automitrailleuse soviétique.